Майкл О’Киф (, род. 24 апреля 1955, Маунт-Вернон, Нью-Йорк) — американский актёр, номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 1981 году за работу в фильме «Великий Сантини». Настоящее имя — Рэймонд Питер О’Киф мл. ().

Ранняя жизнь и образование 
Майкл О’Киф родился в римско-католической ирландской семье и был старшим из семерых детей в семье. Он был сыном Стефани Фитцпатрик () и профессора Рэймонда Питера О’Кифа (), который преподавал в Фордемском университете. Является кузеном драматурга Уилла Эно ().

О’Киф вырос в Ларчмонте в штате Нью-Йорк и учился в Американской академии драматического искусства () в Нью-Йоркском университете. Он дебютировал на телевидении в 1970 году в рекламе Colgate.

Личная жизнь 
Был женат на певице Бонни Рэйтт с 27 апреля 1991 года до развода 9 ноября 1999 года. С 1981 года практикует дзэн. От брака с Алмой О’Киф () у актёра есть двое детей. С 2011 года женат на актрисе Эмили Донахью (), с которой у него есть один ребёнок.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Выпускники Мамаронекской средней школы
Выпускники Беннингтонского колледжа
Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры США